

Pessoas
Robert Louis Stevenson
Adlai Stevenson
Ian Stevenson
Roland Stevenson
Miriam Stevenson
Adlai Ewing Stevenson
Teófilo Stevenson
Alice Stevenson
Petrus Ferdinandus Johannes Stevenson van Hooijdonk
 Stevenson (ator)

Localidades
Stevenson (Alabama)
Stevenson (Washington)

Outros
5211 Stevenson

Desambiguação
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos